Cascella peut faire référence à :

Patronymes

Famille d'artistes 
Les Cascella sont une famille d'artistes italiens dont les membres sont :
Basilio Cascella (Pescara,  – Rome, 1950), peintre
 Tommaso Cascella (1890-1968)
 Andrea Cascella ( à Pescara - mort le  à Milan), sculpteur, peintre et céramiste
 Pietro Cascella (Pescara,  – Pietrasanta, ), sculpteur et peintre 
 Michele Cascella (Ortona,  – Milan, ), peintre paysagiste, dit « crépusculaire »

Autres personnes 
  (1952-), journaliste et homme politique

Autres 
 , Récompense en peinture, nommée d'après Basilio Cascella
 , un musée

Famille d'artistes italiens
Homonymie de patronyme
Patronyme italien